Pazderna může mít vícero významu:

 pazderna – venkovská budova, kde se sušily a zpracovávaly textilní rostliny
Pazderna (Široký Důl) –  poloroubená budova staré pazderny na jihozápadním okraji obce Široký Důl v okrese Svitavy, kulturní památka

sídla
 Pazderna (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek- Místek
 Pazderna (Vyškov) – část okresního města Vyškov 
 Pazderna (Tuchoměřice) – osada (základní sídelní jednotka) obce Tuchoměřice v okrese Praha-západ

chráněná území
 Pazderna (přírodní památka, okres Praha-západ) – přírodní památka v katastrálním území Tuchoměřice v okrese Praha-západ
 Pazderna (přírodní památka, okres Třebíč) – přírodní památka v katastrálním území Přeckov v okrese Třebíč

rybník
 Pazderna (Zdechovice) – rybník v obci Zdechovice v okrese Pardubice

Externí odkazy